Антонис Врацанос  (Ангелулис) (, 1919 год Лариса (город) — 25 ноября , 2008 года Афины) — греческий коммунист, один из самых известных диверсантов греческого Сопротивления 1941—1944 гг. (Народно-освободительная армия Греции, ЭЛАС) и греческой гражданской войны 1946—1949 гг. (Демократическая армия Греции).

Биография 
Антонис Ангелулис родился в городе Лариса, Фессалия в 1919 году. В ноябре 1940 года, будучи лейтенантом запаса, ушёл в действующую армию, на албанский фронт, и принял участие в Греко-итальянской войне. После вторжения гитлеровской Германии, пришедшей на помощь итальянцам, наступила тройная германо-итало-болгарская оккупация Греции. Врацанос стал одним из сотен тысяч греков, что продолжили борьбу и вступил в ряды Сопротивления, как член Национального Освободительного Фронта (ЭАМ).

Диверсанты Олимпа 
Костяк инженерного соединения Олимпа был создан четырьмя жителями села Рапсани — братья Фармакас, Роккас и Караяннис. Когда Антонис Ангелулис возглавил соединение, он избрал себе псевдоним Врацанос, Антонис, в честь капитана брандера времён Освободительной войны 1821—1829 гг. (Греческая революция). С реорганизацией ЭЛАС в регулярную армию соединение получило имя Отдельный инженерный батальон при 1-й дивизии фессалийской группы дивизий. Но его состав не превышал 220 диверсантов.

В феврале 1944 года, под командованием Врацаноса, батальон взорвал в Темпейском ущелье, между горами Олимп и Осса, немецкий железнодорожный состав N53 , полный солдат и офицеров, направлявшихся на Восточный фронт. Это стоило Вермахту 450 убитых, из которых 150 офицеров включая генерала с его штабом. При этом сам Врацанос был ранен. Эта акция считается одной из самых больших диверсий в оккупированной немцами Европе.
В общей сложности батальон Врацаноса:
 взорвал 48 900 метров железнодорожных путей
 взорвал 36 железнодорожных мостов
 взорвал 47 железнодорожных депо
 уничтожил 20 железнодорожных составов
 уничтожил 12 паровозов
 убил 3066 вражеских солдат
 прервал железнодорожное сообщение на линии Афины — Фессалоники в общей сложности на 1 324 часа.

В ходе операции «Кивотόс» (Ковчег), проведенной по просьбе союзного командования, греческие партизаны развили бурную деятельность в течение 3-х недель до высадки союзников в Сицилии, в результате чего германское и итальянское командование, ожидая высадку в Греции, перебросило сюда с других фронтов дополнительные силы . За участие в этой операции британский фельдмаршал Александер, Харольд наградил Врацаноса британским орденом. Орден был возвращён Врацаносом в английское посольство, после британской интервенции в Греции в декабре 1944 года и последовавшего преследования и террора против участников Сопротивления.

Гражданская война и эмиграция 
В годы гражданской войны 1946—1949 гг., в звании бригадного генерала, Врацанос возглавил инженерную бригаду Республиканской армии (Демократическая армия Греции).

С отступлением республиканской армии в 1949 году в Албанию Врацанос оказался политическим эмигрантом в Ташкенте, СССР, а затем в Румынии.

В 1956 году он выразил несогласие с десталинизацией Н. С. Хрущёва, которая внесла раскол среди греческих политэмигрантов и в компартии Греции. Его протесты против вмешательства других коммунистических партий во внутренние дела Коммунистической партии Греции привели к его исключению из партии новым руководством. Более того, Врацанос пробыл 2 года в заключении в Румынии, в той же тюрьме, где находился известный деятель компартии Греции Костас Карайоргис.

Последующие годы 
В годы военной хунты Врацанос принял участие в антидиктаторской борьбе и сотрудничал, кроме других, и с будущим (в 2005-2015) президентом Греческой Республики Каролосом Папульясом.

28 февраля 2007 года он был награждён президентом Греческой Республики, Каролосом Папульясом Орденом Почёта за его участие в Сопротивлении (Движение Сопротивления (Греция)) в период 1941-1944 гг..

Врацанос восстановил свои отношения с компартией Греции.
Умер в ноябре 2008 года и был похоронен в Афинах. Расходы на похороны и гражданскую панихиду взял на себя ЦК КПГ.
Президент Греции Каролос Папулиас охарактеризовал Антониса Врацаноса как символическую фигуру Национального Сопротивления и подчеркнул, что Врацанос пожертвовал для Отечества много больше того, что ему было возвращено в знак признания.

Примечания

Ссылки 
 Αντώνη Αγγελούλη-Βρατσάνου: Ο αντιαρματικός αγώνας

Коммунисты Греции
Революционеры Греции
Партизаны Греции
Участники Национально-освободительного фронта Греции
Получившие политическое убежище в СССР
Иммигрировавшие в СССР из Греции
Персоналии по алфавиту